Tondano kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tondano (distriktshuvudort i Indonesien), Sulawesi Utara, 
 Kecamatan Tondano, distrikt, Sulawesi Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar